Алекса́ндр Ива́нович Моисе́ев:
 Моисеев, Александр Иванович (1868—1918) — российский кораблестроитель, начальник Адмиралтейских судостроительных заводов и управляющий Балтийским заводом, генерал-лейтенант.
 Моисеев, Александр Иванович (1919—2002) — советский и российский лингвист, профессор СПбГУ.
 Моисеев, Александр Иванович (1927—2004) — советский баскетболист.